Maja peut désigner : 
 Maja, personnage féminin espagnol très présent dans la peinture de Francisco de Goya
  La Maja desnuda
 La Maja vestida
 Maja, espèce de crabe
 Josh Maja, footballeur nigérian.

Toponyme 

 Maja, village de la municipalité de Glina (comitat de Sisak-Moslavina) en Croatie.
 Maja e Bals, sommet des Alpes dinariques, au Montenegro.